Johannes Gigas ist der Name folgender Personen:

* Johannes Gigas (Theologe) (1514–1581), deutscher evangelischer Theologe
 Johannes Gigas (Kartograf) (1582–1637), deutscher Kartograf